Voici la liste des planètes mineures numérotées de 305001 à 306000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 305001 à 306000

305001-305100

305101-305200

305201-305300

305301-305400

305401-305500

305501-305600

305601-305700

305701-305800

305801-305900

305901-306000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000